Льнозавод — посёлок в Духовщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Духовщинского городского поселения.  

Расположена в северной части области в 0,5 км к северо-западу от Духовщины, в 0,2 км западнее автодороги  Смоленск — Нелидово, на берегу реки Зимовец. В 24 км южнее посёлка расположена железнодорожная станция Присельская на линии Москва — Минск. Рядом с посёлком расположено Льнозаводское кладбище.

Население 

Население — 113 жителей (2007 год).

История 
В годы Великой Отечественной войны посёлок была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Духовщинского района